Norra Kroksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Kroksjön, Skåne, sjö i Osby kommun,  (12,9 ha)
Norra Kroksjön, Västergötland, sjö i Habo kommun,  (10,1 ha)

Se även
Kroksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn